Emile Vandervelde (1866 – 1938), Belgisch jurist en politicus
 Vandervelde (metrostation), Brussels metrostation, genoemd naar Emile Vandervelde